Мохаммед Гадафи Фусейни (; ) — ганский футболист, нападающий клуба «Штурм».

Клубная карьера 
Фусейни — воспитанник ганской футбольной академии Право на мечту. В 2022 году Мохаммед подписал свой первый профессиональный контракт с австрийским клубом «Штурм». 28 августа в матче против венского «Рапида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 18 сентября в поединке против «Аустрии» из Лустенау Мохаммед забил свой первый гол за «Штурм».

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Штурм»